Правое дело:

 Правое дело — правоцентристская российская политическая партия.
 Правое дело — демократическая правая коалиция (избирательный блок) около 30 организаций (1998—2000), предшественник «Союза правых сил».
 «Правое дело» — в 2001—2007 годах партийная газета «Союза правых сил». 
 «Правое дело» — газета, выходившая в 1922-1925 гг. в Нью-Йорке.

См. также 
 Just Cause (игра)
 Наше дело правое

Примечания